Черта може да се отнася за:

 Черта – характеристика, качество
 Черта – линия
 Черта – в минералогията